Vars kan syfta på:
 Vars, Hautes-Alpes – en kommun i departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Vars, Charente – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike
 Vars, Haute-Saône – en kommun i departementet Haute-Saône i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
Vars, Ingå – en by i Ingå Finland